Банвиль, Бэнвилл (, ):
 Французская фамилия
 Теодор де Банвиль (; 14 марта 1823 года — 13 марта 1891 года) — французский поэт, драматург, критик, журналист и писатель.
 Джон Бэ́нвилл (, р. 1945) — ирландский романист.
 Топоним
 Банвиль — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Банвиль-ла-Кампань — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Банвиль-сюр-Ажон — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.